

Особи 
Мікеле ():

  — італійський співак.
 Давід Ді Мікеле — італійський футболіст.
 Доменіко Мікеле — 35-й венеціанський дож.

Див. також 
 Сан-Мікеле
 Мікелі